Jatka mohou mít více významů:

 Jatka – podnik určený pro porážku hospodářských zvířat

 V kultuře

 Jatka (kniha, Ethan Gutmann) – kniha Ethana Gutmanna
 Jatka (kniha, Lee Child) – román Leeho Childa
 Jatka č. 5 – román Kurta Vonneguta
 Jatka č. 5 (film) – film George Roye Hilla z roku 1972